Linwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Linwood Township (Minnesota)
 Linwood Township (Nebraska)